Henry Nathaniel Andrews (1910-2002), paléobotaniste américain.
 Henry Cranke Andrews (fl. 1794-vers 1830), botaniste et illustrateur britannique. 
 Henry Andrews, personnage de la série télévisée Les Experts.